Сальватьерра-де-Сантьяго () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Тьерра-де-Монтанчес. Занимает площадь 33,45 км². Население — 289 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Касереса